Ytterholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterholmen, Åland, Kumlinge, 
 Ytterholmen, Raseborg, Nyland, 
 Ytterholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Ytterholmen, ö, Gotlands län, 
 Rone ytterholme, naturreservat, Gotlands län, 
 Ytterholmen, Enköpings kommun, ö med Ytterholms fyr, Uppsala län,

Se även
Ytterholm
Ytterstholm

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar